Лю Жуй (; 13 марта 1982, Харбин, Хэйлунцзян, КНР) — китайский кёрлингист, третий в команде КНР на Олимпийских играх 2010 года.

Достижения 
 : золото (, , ), бронза ().
 Зимние Азиатские игры: бронза в 2007 году в Чанчуне (КНР).
 Универсиада: бронза (2009).

Примечания

Ссылки 

 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Чемпионы Азиатских игр по кёрлингу